Enshi kan avse följande platser i Kina:

 Enshi – autonom prefektur, Hubei-provinsen
 Enshi, Enshi – stad på häradsnivå i föregående
 Enshi Airport